Le terme tacheté peut désigner :
 une texture formée de taches
 Robe tachetée du cheval
 le Tacheté, une espèce de papillons aussi appelée Hespérie de la mauve.